Александр Иванович Сасим (1925 — 2012) — советский, украинский врач-хирург. Народный врач СССР (1985). Лауреат Государственной премии СССР (1991).

Биография 
Родился 2 сентября 1925 года в Конотопе (ныне в Сумской области Украины).

Участник войны.

В 1955 году окончил Киевский медицинский институт.

Заведующий хирургическим отделением Черкасской областной больницы. 

За свою трудовую деятельность написал много научных работ, сделал весомый вклад в формирование хирургической службы области. Был инициатором формирования специализированных хирургических центров, а именно: ожогового, торакального, проктологического, детской и сосудистой хирургии. Также к достижениям хирурга принадлежит проведение первой органосберегающей операции в Украине. Всегда был приверженцем внедрения новейших достижений и разработок в медицину.

Умер в 2012 году.

Награды и звания 
 Народный врач СССР (1985)
 Государственная премия СССР (1991) — за выдающиеся достижения в труде
 Почётный знак отличия президента Украины
 Орден Отечественной войны I степени 
 Медаль «За отвагу» (СССР)
 Памятный знак «За заслуги перед городрм Черкассы» II степени (1998)
 Почётный гражданин Черкасс

Примечания 

Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Медики Великой Отечественной войны
Почётные граждане Черкасс